Киргизско-испанские отношения — двусторонние отношения между Киргизией и Испанией. У обеих стран нет собственных посольств и консульств, но посольство Испании в Казахстане имеет аккредитацию в Киргизии.

Дипломатические отношения 
Отношения между Испанией и Киргизией по-прежнему развиты слабо. Фактически, в Киргизии нету испанского посольства. С февраля 2002 года, с перерывом в период с июня 2003 года по август 2004 года, и до октября 2009 года Испания имела на авиабазе Манас отряд численностью около 50 солдат с целью оказания поддержки испанским войскам, находящимся в Афганистане.

После денонсации Киргизией соглашения, по которому Испания использовала авиабазу Манас, желание обновить договорные рамки, разрешающие присутствие гражданского и военного персонала в нынешней номинации, было передано Киргизии, так и не получив никакого ответа, поэтому необходимо было переместить авиабазу для материально-технического обеспечения испанских войск на территории Афганистана в Таджикистан.

Экономические отношения 
Испания имеет с Киргизией соглашение APPRI и Соглашение об избежании двойного налогообложения, унаследованное ещё с советских времён, которое имеет силу и теоретическую применимость в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Однако в апреле 2011 года власти Киргизии заявили о своём намерении заключить новые договоренности в этом вопросе, что стало причиной обмена первоначальными проектами соглашения APPRI. После вступления в силу Лиссабонского договора Европейский союз выполняет компетенции соглашений.

Политическая нестабильность в Киргизии в эти годы тормозила деятельность испанских и международных инвесторов. Учитывая слабое экономическое развитие страны, привлечение иностранных инвестиций является одним из приоритетов экономической политики Киргизии.

Примечания 

Киргизия
Испания